Bentham – miasto w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Bentham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire

Biografie:
 Jeremy Bentham – angielski prawnik (1748–1832)

Inne:
 Bentham Science Publishers – wydawnictwo naukowe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich specjalizujące się w tematyce chemicznej i medycznej